Aambeeld (gereedschap), een metalen blok gebruikt door een smid
 de verbinding tussen hamer en stijgbeugel in het oor; zie Gehoorbeentje
 Het Aambeeld: het katholiek weekorgaan, een verzetsblad in de Tweede Wereldoorlog uit Leeuwarden
 aambeeldvormige buienwolk; zie Cumulonimbus
 Aambeeld (muziekinstrument)